Vyšší princip je jméno více děl:
 Vyšší princip – povídka Jana Drdy ze souboru Němá barikáda (1946)
 Vyšší princip (film) – film Jiřího Krejčíka z roku 1960 natočený podle Drdovy povídky

Principy